Fato – concetto filosofico
 FATO (Final Approach and Take Off area), area di manovra attorno ad una piazzola di un eliporto.
 Monte Fato – vulcano immaginario dei libri di J. R. R. Tolkien e delle opere da essi tratti
 Vincenzo Fato – pittore italiano

Pagine correlate 

De fato
Fatto (disambigua)